Осип-Франциск Фальк-Регульский (; 7 октября 1773, с. Вельколяс (ныне гмина Абрамув Любартувский повят, Люблинское воеводство Польши) — 24 июля 1851, Варшава) — военный деятель Речи Посполитой, Варшавского герцогства и Царства Польского Российской империи, полковник, кавалер Французской Империи.

Биография 
Происходил из польского шляхетского рода герба Равич.

Учился в школах Кременца и Варшавы. В 17-летнем возрасте вступил в польскую королевскую армию. Участник восстания Костюшко. Служил адъютантом у генерал-майора Яна Гроховского, командующего 1-м пехотным региментом королевской армии.

В 1797—1805 г. — капитан Польских легионов Яна Домбровского. Во время войны третьей коалиции на стороне Наполеона принимал участие против австрийских войск в битве под Кастельфранко-Венето.

В 1807—1811 г. служил полковником — шефом штаба 2-го пехотного Надвислянского Регимента (полка). В его рядах сражался во время испано-французской войны под Толедо. Участник двух осад-штурмов французами Сарагосы.

За проявленную отвагу и храбрость, оказанную в Итальянскую и Испанскую кампании, награждён орденами Virtuti Militari и Почётного легиона. В 1812 г. Регульский был возведен императором в кавалеры Французской Империи (фр. Chevalier de l’Empire) с пожалованием герба Фальк и пожизненной ренты в 2000 франков.

В 1812 г. под командованием маршала Мюрата участвовал в Русской кампании 1812 года. В 1813 г. сражался в битва под Лейпцигом, после поражения французов попал в плен к австрийцам.

Через год вернулся в Польшу и, благодаря содействию родственников, был назначен комендантом кадетского корпуса в Калише.

В 1820 г. был отстранен от руководства этим военным учебным заведением, но остался в нëм на должности директора по учебной части.

Награждëн орденами Св. Станислава II (22.04.1819) и III степеней.

В 1826 г. Фальк-Регульский вышел в отставку и поселился в Варшаве.

Во время польского восстания 1830 года вначале занимался устройством лазарета для русских воинов, а позже был при штабе мятежного варшавского генерал-губернатора Я. Круковецкого. После подавления восстания повторно присягнул на верность российскому императору.

Умер в Варшаве в 1851 г. и похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Литература 
 Польский биографический словарь т. XXX, Wrocław 1987 
 Stanisław Szenic, Cmentarz Powązkowski 1851—1890, Warszawa 1982

Ссылки 
 Józef Regulski-Falk

Военные Речи Посполитой
Персоналии:Польша
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Участники Отечественной войны 1812 года
Польские повстанцы 1830 года
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн